Јиндрихов може бити:

 Јиндрихов (Брунтал), насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Јиндрихов (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Јиндрихов (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република